Sarin steht für:
 Sarin, einen chemischen Kampfstoff
 einen Stern im Sternbild Hercules, siehe Delta Herculis
 Sarin (Band), Band
 eine Aldeia im Suco Fahiria (Osttimor), siehe Sarin (Fahiria)
 ein Dorf in dieser Aldeia, siehe Sarin (Dorf)

Sarin ist der Familienname folgender Personen:
 Arun Sarin (* 1954), US-amerikanischer Manager
 Michael Sarin (* 1965), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Nihal Sarin (* 2004), indischer Schachspieler
 Vic Sarin (* 1941), kanadischer Kameramann und Filmregisseur

Siehe auch:

 Sarine
 Saurin